Patronyme français, d'origine bretonne, porté notamment par :
Hervé Le Treut, né en 1956, climatologue français, membre de l'Académie des sciences.
Pierre Le Treut, 1929-2004, un des fondateurs de l'institut culturel de Bretagne.

Voir aussi 
 Monika Treut, née en 1954, une réalisatrice allemande.

Homonymie de patronyme
Patronyme breton